Шапсу́гия — название нескольких объектов, восходящих к одному топониму:

 Шапсугия — историческая область в Краснодарском крае России, где проживали черкесы-шапсуги.
 Шапсугия — газета, издающаяся в Сочи.